Symmetrie (von altgriechisch symmetría „Ebenmaß“) steht für:

 Symmetrie (Geometrie), Eigenschaft eines Objektes, durch Umwandlungen auf sich selbst abgebildet werden zu können
 Symmetrie (Physik), Eigenschaft eines Systems, sich durch eine bestimmte Transformation nicht zu ändern

Siehe auch:

 Bisymmetrie – symmetrischer Graph (Begriffsklärungen)
 Disymmetrie, Supersymmetrie